

Astronomia 
20037 Duke – asteroide del sistema solare

Fumetti
Zio Duke – personaggio della striscia a fumetti Doonesbury

Musica 
Duke – album dei Genesis del 1980
Duke – album di George Duke del 2005
Duke – musicista britannico
Duke –  tribute band italiana dei Genesis dal 1980

Cinema 
Dukes of Hazzard – Serie tv statunitense famosa.

Altro 
Università Duke – università statunitense
Duke Nukem – personaggio dell'omonimo videogioco
 Duke – mascotte ufficiale del linguaggio di programmazione Java